Бри́столь или Бристол (англ. Bristol) — многозначный термин.

 Бристоль — город в Англии.
 Бристоль — коммерческий аэропорт, обслуживающий город Бристоль и юго-запад Англии.
 «Бристоль» — сеть российских розничных магазинов алкогольной продукции.
 Бристол — город в США, в штате Коннектикут.
 
 Бристоль — историческая гостиница в Одессе.
 Бристоль — крупнейшая городская агломерация региона Юго-Западная Англия с населением более 500 тысяч человек.
 «Бристоль» — английский регбийный клуб.
 Бристоль — памятник истории и архитектуры федерального значения в Воронеже.
 Бристоль Роверс — английский футбольный клуб.
 Бристоль Сити — английский футбольный клуб из города Бристоль. 
 Бристол — один из Южных Сандвичевых островов.
 Bristol Cars — британская автомобилестроительная компания.

См. также 
 Бристольский замок

Ссылки